Еври () град је у Француској у Париском региону, у департману Есон.

По подацима из 2006. године број становника у месту је био 52.651.

Географија

Клима

Демографија

Партнерски градови 
  Троисдорф
  Кан Јунис
  Лондонска општина Бексли
  Kayes
  Нови Тарг

Референце

Спољашње везе 

 
 База података: -{Insee}- 

Градови у Француској
Википројект географија/Насеља у Француској